Forme est un nom commun qui peut se référer à :
 Forme (Apple) : application de suivi d'activité physique sur les appareils Apple.
Forme (art), dans les arts plastiques : avec la couleur, un des concepts fondamentaux de l'expression plastique.
 Forme (art martial), en art martial : la présentation de techniques martiales ancestrales ou modernes.
 Forme (géométrie), en géométrie et dans l'acception la plus générale : description géométrique de la partie d'un espace occupée par un objet. 
 Forme (botanique), en botanique et en mycologie : un rang taxinomique inférieur à la variété ; c'est un concept central dans la morphogenèse des organismes vivants.
 Forme cristalline. en cristallographie : un ensemble de faces d'un cristal qui sont dans un rapport de symétrie.
 Forme (imprimerie), en typographie : la forme d'impression ou forme typographique est l'ensemble constitué par les caractères mobiles, éventuellement les clichés des illustrations, les filets et ornements, le tout étant solidement maintenu par des taquets à vis.
 Forme (linguistique), en morphologie linguistique : l'écriture et la prononciation que peut prendre un lemme au cours de la flexion.
 Forme (papeterie), en papeterie : l'instrument servant à la confection des feuilles de papier artisanales.
 Forme (philosophie), en philosophie : une caractéristique différente de la matière, ou du contenu.
 Forme (psychologie), en psychologie : un résultat de l'intégration des informations sensorielles sur l'apparence instantanée de l'objet.
 Forme linéaire, en mathématiques : une application d'un espace vectoriel dans son corps des scalaires, ou un polynôme homogène avec un nombre quelconque de variables.
 Forme quadratique, en mathématiques : un polynôme homogène de degré deux avec un nombre quelconque de variables.
 Forme différentielle, en mathématiques : une application d'un espace vectoriel dans son dual.
 Forme galénique, ou forme médicamenteuse et forme pharmaceutique, en pharmacie : forme individuelle sous laquelle sont mis les principes actifs et les excipients (matières inactives) pour constituer un médicament.
 Forme locale, en mathématiques : l'aspect d'une courbe en un point.
 Forme musicale, en musique : structure d'une œuvre musicale.
 Forme de radoub, dans la marine : un bassin que l'on assèche pour la construction et la réparation des bateaux.